Hrašče je ime več naselij:

 Hrašče, občina Postojna
 Hrašče, občina Vipava
 Hrašče, naselje pri Baškem jezeru

naselja v Sloveniji